Chiaroscuro – tecnica pittorica con cui si rendono le sfumature di luce.

Musica 
 Chiaroscuro Records – etichetta discografica statunitense
 Chiaroscuro – album in studio di Ralph Towner e Paolo Fresu del 2008
 Chiaroscuro – album in studio di Arve Henriksen del 2004
 Chiaroscuro – album in studio di Pitty del 2009
 Chiaroscuro – album dal vivo dei Bass Communion del 2009
 Chiaroscuro – album in studio degli I Break Horses del 2014
 Chiaroscuro – EP di AKA 7even del 2019

Altro 
 Chiaroscuro – romanzo di Grazia Deledda del 1912
 Chiaroscuro: The Private Lives of Leonardo da Vinci – miniserie a fumetti della Vertigo uscita fra il 1995 e il 1996
 Chiaroscuro – miniserie televisiva italiana

Note